Рада п'ятнадцяти — назва герусії в стародавній Массалії
 Рада п'ятнадцяти — уряд середньовічної Сієни у 1368—1385 роках
 Рада п'ятнадцяти — група лідерів Національно-визвольного фронту Моро